Галифе:

 Галифе — брюки, облегающие голени и сильно расширяющиеся на бёдрах.
 Галифе, Гастон Александр Огюст де (1830—1909) — маркиз, французский кавалерийский генерал, военный министр.